Scott Free steht für:

 Scott Free (Band), Punkrockband aus Chicago
 Scott Free, Hauptfigur der Comicserie Mister Miracle
 Scott Free Productions, US-amerikanische Produktionsfirma
 Scott Free TV, US-amerikanische Fernsehfilmproduktionsfirma

Siehe auch:
 Scot free, idiomatische Wendung in der englischen Sprache